Міскіто () — місумальпанська мова, якою розмовляє народ міскіто на північному сході Нікарагуа, зокрема в автономному регіоні Північно-Карибського узбережжя, і в східному Гондурасі.

Мовою міскіто розмовляють 700 тисяч людей. Це найбільш розповсюджена мова серед мов Нікарагуа та Гондурасу, відомих під спільною назвою «місумальпан» — від назв мовних підгруп: Міскіто, Сумо, Матагальпан. Зв'язок деяких аспектів внутрішнього мовного дерева з сім'єю є невизначеним. Однак зрозуміло, що: (1) міскіто є окремою мовою від сумо та матагальпан, які, здається, мають спільне походження, 2) у минулому на міскіто сильно вплинули інші мови, як-от англійська, німецька та голландська. Вважається, що сумо домінувала у цьому районі до періоду панування міскіто, але згодом багато носіїв сумо перейшли на міскіто, що, у свою чергу, сильно вплинуло на діалекти сумо.

Алфавіт міскіто 
В алфавіті 19 літер: A (a), B (be), D (de), G (ge), H (ha), I (i), J (je), K (ka), L (el), M (em), N (en), P (pe), Q (ku), R (ar), S (es), T (te), U (u), W (dubilu), Y (yei).

Основні слова

Сучасні чисельники 

Автор Фелікс Рамсін.

Місяці

Дні тижня

Подальше читання 

  (Reprinted 1964, Nendeln/ Liechtenstein: Kraus).

Посилання 

 Miskitu Language Collection of Natalia Bermúdez and Wanda Luz Waldan Peter  — archive of audio and video recordings and text transcriptions of historical narratives from native speakers from AILLA.
 Recording of a song in Miskito with an interview in English  — from the Collection of Miskito, Quechua and Tseltal of June Nash  at AILLA.
 Miskito — English — Spanish Dictionary 
 Notes in Miskito Grammar 
 Miskito-Spanish Dictionary 

Мови Гондурасу
Автономний Регіон Північної Атлантики
Мови Нікарагуа
Мови корінних народів Центральної Америки